Toscanelli bezeichnet:
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397–1482), italienischer Arzt, Mathematiker, Astronom und Kartograf
 Raymond Toscanelli (1921–2015), französischer Fußballspieler
 Toscanelli (Mondkrater), benannt nach Paolo dal Pozzo Toscanelli
 (8209) Toscanelli, Asteroid des Hauptgürtels